Орден Святого Михаила — название некоторых рыцарских орденов и орденов заслуг:

 Орден Святого Михаила — французский королевский орден
 Орден Святого Михаила (Бавария) — баварский королевский орден
 Орден Святого Михаила Архангела — фамильный орден Дома Романовых
 Орден Святого Михаила и Святого Георгия — британский королевский орден